Подмонастырёк — населённые пункты на Украине.

 Подмонастырёк (Дрогобычский район) — село во Львовской области.
 Подмонастырёк (Червоноградский район) — село во Львовской области.